Deseret (film), een film van James Benning uit 1995
Deseret (staat), een voorgestelde staat van de Verenigde Staten